Guillaume Katz (Lausanne, 1989. február 4. –) svájci zsidó labdarúgóhátvéd.

Jegyzetek

Források 
Guillaume Katz adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1989-ben született személyek
Lausanne-iak
Svájci labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC Stade Nyonnais labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek